Sidonius ist der Name folgender Personen:
 Sidonius Apollinaris (* 431 oder 432; † nach 480), gallischer Autor, Bischof und Heiliger
 Sidonius († nach 580), Bischof von Mainz
 Sidonius von St-Saëns († nach 689), irisch-französischer Mönch und Heiliger
 Sidonius von Konstanz († 760), Bischof von Konstanz
 Sidonius von Passau, Bischof von Passau (ca. 754 bis 763/764)
 Michael Helding, genannt Sidonius (1506–1561), katholischer Bischof, Gelehrter, Schriftsteller und Humanist

Siehe auch:
 Sidonia